Majakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marjakari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Majakartti, ö, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar